HSH steht als Abkürzung für:

 Aktionsgruppe Homosexualität Hannover, 1972 gegründete LGBT-Gruppe, auch als HSH (auch: Homosexuelle Studenten Hannover und Hannovers schwuler Haufen)
 Bezirk Hohenschönhausen, ehemaliger Berliner Bezirk
 Hans-Sachs-Haus, ein Wahrzeichen der Stadt Gelsenkirchen
 Hekurudha Shqiptare, die albanische Eisenbahngesellschaft
 Herdenschutzhund, Hund für Schutz und Verteidigung einer Herde
 Herkunftszeichen Schweizer Holz, ein Herkunfts- und Nachhaltigkeitslabel der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft
 HSH Nordbank, hamburgisch-schleswig-holsteinische Landesbank
 Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein, Landesmedienanstalt der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein

HsH steht für:
 Hochschule Hannover

hsh steht für:
 Ungarische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung